Jomblang (Candisari)
 Jomblang (Jepon)
 Jomblang (Takeran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing